FCG ist eine Abkürzung für:

 Federation of Card Games, internationale Vereinigung zur Sammlung und Stärkung regionaler Kartenspiel-Varianten mit Sitz in Lausanne
 Fragmenta Comicorum Graecorum, eine Ausgabe der griechischen Komödienfragmente von August Meineke
 Fraktion Christlicher Gewerkschafter, eine Fraktion innerhalb des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
 Freie Christengemeinde nennen sich Gemeinden aus dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, sowie der österreichische Bund Freie Christengemeinde – Pfingstgemeinde in Österreich
 Frontier Car Group
 die Fußball-Clubs:
 FC Gütersloh, ein Sportverein aus Nordrhein-Westfalen
 FC Grenchen, ein Sportverein aus dem Kanton Solothurn, Schweiz
 Fujisankei Communications Group, japanische Unternehmensgruppe der Medienbranche

FCG